Dorados de Chihuahua puede referirse a las siguientes acepciones:

 Dorados de Chihuahua, equipo mexicano de béisbol militante de la Liga Estatal de Béisbol de Chihuahua.
 Dorados de Chihuahua, equipo mexicano de baloncesto militante de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México.
 Dorados de Chihuahua, equipo mexicano de baloncesto militante de la Liga de Básquetbol Estatal de Chihuahua.